

Anno 
 1814 – (MDCCCXIV in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1814 a.C.

Matematica 
 1814 – numero naturale

Astronomia 
 1814 Bach – asteroide della fascia principale del sistema solare

Opere 
 1814 – film di Andrés Puutusmaa del 2007